El Torneig de Kitzbühel 2021, oficialment conegut com a Generali Open 2021, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 31 de juliol de 2021 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria.

El tennista noruec Casper Ruud va guanyar el quart títol de la temporada i el tercer en tres setmanes consecutives, fet que no es produïa des de feia una dècada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021